Vision är bland annat något man vill uppnå. En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet (se organisatoriska mål för förklaring av dessa krav).

Ordet är populärt inom politiken, till exempel den så kallade nollvisionen som handlar om att man önskar uppnå att ingen dör i trafiken. 

En vision är även ett varsel en slags varning eller ledtråd. Förklaringsvis är det en mental bild som dyker upp och som ämnar ge dig ett budskap.
Projektledning
Organisation